Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 7-es továbbá -es, , 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 7I, 7M, 7T, 7Y, illetve C7-es, M7A, MU7-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 7-es busz (Baja)

 7-es busz (Balassagyarmat)
 7A busz (Balassagyarmat)
 7B busz (Balassagyarmat)
 7D busz (Balassagyarmat)

 7-es busz (Balatonfüred)

 7-es busz (Békéscsaba)
 7F busz (Békéscsaba)

 7-es busz (Budapest)
 7E busz (Budapest)
 7G busz (Budapest)
 -es busz (Budapest, 1977–2008)megszűnt
 7A busz (Budapest, 2013–2014)megszűnt
 7B busz (Budapest)megszűnt
 7C busz (Budapest)megszűnt
  busz (Budapest, 2003)ideiglenes, megszűnt
 MU7-es busz (Budapest)időszakos

 7-es busz (Dunakeszi)

 7-es busz (Eger)
 7A busz (Eger)

 7-es busz (Esztergom)megszűnt

 7-es busz (Győr)

 7-es busz (Hódmezővásárhely)

 7-es busz (Kaposvár)
 7A busz (Kaposvár)

 7-es busz (Kecskemét)
 7C busz (Kecskemét)
 7D busz (Kecskemét)

 7-es busz (Mezőkövesd)
 7A busz (Mezőkövesd)
 7B busz (Mezőkövesd)

 7-es busz (Miskolc)
 7A busz (Miskolc)megszűnt
7N busz (Miskolc)megszűnt
7V busz (Miskolc)megszűnt

 7-es busz (Mosonmagyaróvár)
 7I busz (Mosonmagyaróvár)
 7M busz (Mosonmagyaróvár)

 C7-es busz (Nagykanizsa)

 7-es busz (Nyíregyháza)

 7-es busz (Ózd)

 7-es busz (Pápa)

 7-es busz (Pécs)
 7Y busz (Pécs)

 7-es busz (Salgótarján)
 7A busz (Salgótarján)
 7B busz (Salgótarján)
 7C busz (Salgótarján)

 7-es busz (Siófok)

 7-es busz (Sopron)
 7A busz (Sopron)
 7B busz (Sopron)

 7F busz (Szeged)
 7T busz (Szeged)megszűnt

 7-es busz (Szekszárd)
 7A busz (Szekszárd)
 7B busz (Szekszárd)

 7-es busz (Szolnok)
 7A busz (Szolnok)megszűnt
 7Y busz (Szolnok)
 M7A busz (Szolnok)megszűnt

 7-es busz (Szombathely)
 7A busz (Szombathely)megszűnt
 7C busz (Szombathely)megszűnt
 7H busz (Szombathely)

 7-es busz (Tata)

 7-es busz (Tatabánya)megszűnt
 7A busz (Tatabánya)megszűnt
 7F busz (Tatabánya)megszűnt
 7Y busz (Tatabánya)megszűnt

 7-es busz (Veszprém)megszűnt
 7A busz (Veszprém)